Валерий Николаевич Турлыгин (6 февраля 1941, Магнитогорск) — советский футболист и тренер.

Карьера 
Футболом увлекался с детства. В 1958-м на турнире первенства РСФСР среди юношей в Тюмени признали лучшим игроком.

В 1958 году, в возрасте  17 лет, провёл первые матчи за «Металлург». Играл против Боброва, когда в Магнитогорск в 1958-м приезжал на товарищеский матч ЦСКА.

В 1965 году закончил Башкирский техникум физкультуры, а в 1979 Челябинский государственный институт физкультуры.

Осенью 1969 года, в 25 лет, закончил играть — порвал связки колена.

Клубная статистика 

 в стадии сбора

Тренерская статистика 

 только матчи первенства страны

Семья 
У Валерия Турлыгина три брата — Александр (1944 г.р.), Борис (1949 г.р.) и Пётр (1952 г.р.) и сестра Людмила (1938 г.р.).

Брат Борис — футбольный арбитр — судил высшую лигу.

Дочь Татьяна вышла замуж за футбольного вратаря Юрия Стёжку. Старший внук Данил (1981 г.р.) — тренер СДЮШОР в Бронницах Московской области. Младший внук Артём (1989 г.р.) играл за «Бангу» в Кубке европейских чемпионов.

Примечания

Ссылки 

Футболисты СССР
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Магнитогорск»
Выпускники Уральского университета физической культуры